Ramón García puede referirse a:

 Ramón García (beisbolista), beisbolista venezolano;
 Ramón García (1961-), presentador de radio y televisión español;
 Ramón García Duarte (1862-1936), fotógrafo español;
 Ramón García Mateos (1960-), poeta español;
 Ramón García Monteagudo (1949-), actor peruano;
 Ramón García del Valle y Salas (1881-1961), político español;
 Ramón García de León y Pizarro (1745-1815), marqués de Casa-Pizarro español;

Otros 
 José Ramón García